Sierra é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Sierra (Califórnia)
 Condado de Sierra (Novo México)

Desambiguação